Дан Цолер (Золер; ) — израильский шахматист, гроссмейстер (2011). Врач-терапевт.

С 1986 живет в Израиле.

Чемпион Израиля (1990) до 20 лет и бронзовый призёр чемпионата мира (1992) до 18 лет.

Участник 20-го чемпионата Европы среди юниоров (1990/1991) в г. Арнеме и 5-и личных чемпионатов Европы (2012—2015, 2019).

Участник 5-и Кубков европейских клубов в составе команд «Хапоэль», г. Тель-Авив (1992, команда до дошла по полуфинала) и «ASA», г. Тель-Авив (2000—2003).

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 Выступления Дана Цолера в чемпионатах Европы среди юниоров
 Выступления Дана Цолера в личных чемпионатах Европы
 Выступления Дана Цолера в Кубках европейских клубов

Шахматисты Израиля